De MAVO Maria Regina is een voormalig onderwijsinstituut in Blerick, in de Nederlandse gemeente Venlo.

De school begon in 1918 aanvankelijk als 7e, 8e en 9e leerjaar van de basisschool Antoniusschool ("kopklassen"), maar in 1925 ging deze meisjes-ULO officieel van start onder leiding van twee zusters van de orde Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Deze ULO kreeg onderdak in een nieuwe vleugel van het kloostercomplex aan de Antoniuslaan. De meeste leerlingen zaten tevens op het internaat bij de school annex kloostercomplex. In 1939 werd de eerste leek als docente op de school toegelaten.

In 1944 sloot de school wegens de Tweede Wereldoorlog tijdelijk voor drie maanden haar deuren, nadat de school in de oorlog zelfs moest verhuizen naar een nabijgelegen basisschool, die bovendien te klein was om de hele school in onder te brengen. Het eigen schoolgebouw werd in 1942 door de Duitsers gevorderd. Na de 3 maanden sluiting werd de school ondergebracht in de lokalen van het jongensinternaat van dezelfde zusters aan de Kloosterstraat.

In 1975 trokken de zusters zich volledig terug uit het onderwijs, wat betekent dat vanaf dat jaar de school alleen door leken werd bestierd, en werd de schoolleiding overgedragen aan een stichtingsbestuur. In dat jaar kwamen ook de eerste jongens naar deze school. De MAVO was inmiddels gevestigd in een kloostervleugel aan de Antoniuslaan, waarin tot 1965 de kweekschool voor onderwijzers zat. Deze verhuisde in dat jaar naar de westoever, waar ze de naam PABO Wylderbeek kreeg.

In 1990 verhuisde de school na de fusie met de Maasveld MAVO en het Blariacumcollege naar lokalen elders in Blerick. Op 31 december 1990 brandde het gebouw waar de school tot dan was gevestigd helemaal af. De restanten werden gesloopt en er kwam een appartementencomplex voor in de plaats.

Voormalige school in Venlo
Voormalig schoolgebouw in Venlo
School in het voortgezet onderwijs in Nederland